Mort – książka autorstwa Terry’ego Pratchetta
 Mort – bohater powieści Terry’ego Pratchetta o tym samym tytule
 Mort - postać lemura z filmów serii Madagaskar, Pingwiny z Madagaskaru oraz seriali Pingwiny z Madagaskaru i Niech żyje król Julian